ML1 ou ML-1 peut faire référence à :
 ML-1, un réacteur nucléaire expérimental américain ;
 Ligne ML-1 du métro léger de Madrid ;
 (38206) 1999 ML1, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 (33947) 2000 ML1, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.